Kamen Rider Black RX - série tokusatsu de televisão pertencente à franquia Kamen Rider
Lexus RX - utilitário esportivo compacto da Lexus,
Mazda RX-7 - modelo esportivo produzido pela empresa japonesa Mazda

Desambiguações de siglas